Мартіна Хінгіс і Яна Новотна були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Новотна, яка виступала в парі з Манон Боллеграф.

Боллеграф і Новотна програли в півфіналі парі Анна Курнікова і Лариса Савченко.

Сабін Аппельманс і Міріам Ореманс виграли титул, перемігши у фіналі пару Курнікова і Савченко з рахунком 1–6, 6–3, 7–6.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Манон Боллеграф /  Яна Новотна (півфінал)
 Александра Фусаї /  Наталі Тозья (півфінал)
 Анна Курнікова /  Лариса Савченко (фінал)
 Сабін Аппельманс /  Міріам Ореманс (чемпіонки)

Сітка

Посилання 
 Open Gaz de France 1998 Doubles Draw

Open GDF Suez
Тур WTA 1998